Думбрава има више значења:

 Думбрава (Сасчори), насеље у округу Алба у Румунији
 Думбрава (Униреа), насеље у округу Алба у Румунији
 Думбрава (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Думбрава (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Думбрава (Гура Ваиј), насеље у округу Бакау у Румунији
 Думбрава (Ракитоаса), насеље у округу Бакау у Румунији
 Думбрава (Итешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Думбрава (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Думбрава (Нушени), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Думбрава (Ливезиле), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Думбрава (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Думбрава (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Думбрава (Чуреа), насеље у округу Јаши у Румунији
 Думбрава (Леспези), насеље у округу Јаши у Румунији
 Думбрава (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Думбрава (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Думбрава (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Думбрава (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Думбрава (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Думбрава (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Думбрава (Граничешти), насеље у округу Сучава у Румунији
 Думбрава (Корну Лунчи), насеље у округу Сучава у Румунији
 Думбрава (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Думбрава (Панчу), насеље у округу Вранча у Румунији
 Думбрава (Појана Кристеј), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Думбрава, општина у округу Мехединци у Румунији
 Општина Думбрава (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Думбрава (Тимиш), општина у округу Тимиш у Румунији